Výzbroj zcela obecně je všechno to, čím je nějaký člověk vybaven či ozbrojen, skupina lidí může být i vyzbrojena Jedná se téměř vždy o souhrn nějakých předmětů praktické potřeby (u lidí někdy s výjimkou oblečení a obuvi, jenž spadá pod výstroj). Někdy mluvíme o výzbroji i u určité skupiny specializovaných technických zařízení – např. elektrická výzbroj u vozidel.

Výzbroj může být :

 vojenská výzbroj – různá vojenská zařízení, stroje, nástroje, pomůcky – mimo jiné např. střelivo apod.
 sportovní výzbroj – různé náčiní, nářadí a pomůcky nutné pro provozování sportovní činnosti
 horolezecká výzbroj – praktické pomůcky, potřeby, náčiní, vybavení potřebné pro horolezectví
 hokejová výzbroj – praktické pomůcky a náčiní potřebné pro lední hokej
 brankářská výzbroj
 tábornická výzbroj – výzbroj určená pro rekreační pobyty a táboření ve volné přírodě
 elektrická výzbroj – kompletní vybavení stroje elektrotechnickými zařízeními nutnými pro jeho provoz – elektrovýzbroj
 cestovní výzbroj
 vědecká výzbroj
 geodetická výzbroj
 fotografická výzbroj

Související články 
 výstroj

Externí odkazy